Kunstbunker steht für:

 Kunstbunker – forum für zeitgenössische kunst, Verein in Nürnberg, Bayern
 Historischer Kunstbunker, Stollenanlage in Nürnberg, Bayern